Дагансо-де-Арриба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 43,8 км². Население — 8989 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святая дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Мадрида